Di seguito una lista di asteroidi dal numero 148001 al 149000 con data di scoperta e scopritore.

148001-148100 

|-
| 148001 - ||  || 5 marzo 1997 || Elst, E. W.
|-
| 148002 - ||  || 7 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 148003 - ||  || 5 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 148004 - ||  || 6 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 148005 - ||  || 7 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 148006 - ||  || 30 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 148007 - ||  || 3 maggio 1997 || Elst, E. W.
|-
| 148008 - ||  || 3 maggio 1997 || Elst, E. W.
|-
| 148009 - || 1997 NW || 3 luglio 1997 || Sugie, A.
|-
| 148010 - ||  || 28 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 148011 - ||  || 2 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 148012 - ||  || 6 ottobre 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 148013 - ||  || 21 ottobre 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 148014 - ||  || 5 novembre 1997 || Comba, P. G.
|-
| 148015 - ||  || 23 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 148016 - ||  || 28 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 148017 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 148018 - ||  || 29 dicembre 1997 || Spacewatch
|-
| 148019 - ||  || 31 dicembre 1997 || LINEAR
|-
| 148020 - ||  || 2 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 148021 - || 1998 CT || 4 febbraio 1998 || Galád, A., Pravda, A.
|-
| 148022 - ||  || 6 febbraio 1998 || Elst, E. W.
|-
| 148023 - ||  || 20 febbraio 1998 || Farra d'Isonzo
|-
| 148024 - ||  || 24 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 148025 - ||  || 24 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 148026 - ||  || 26 febbraio 1998 || NEAT
|-
| 148027 - ||  || 8 marzo 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 148028 - ||  || 1 marzo 1998 || Elst, E. W.
|-
| 148029 - ||  || 20 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 148030 - ||  || 26 marzo 1998 || NEAT
|-
| 148031 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 148032 - ||  || 29 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 148033 - ||  || 28 giugno 1998 || Elst, E. W.
|-
| 148034 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 148035 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 148036 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 148037 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 148038 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 148039 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 148040 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 148041 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 148042 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 148043 - ||  || 22 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 148044 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 148045 - ||  || 20 settembre 1998 || Elst, E. W.
|-
| 148046 - ||  || 21 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 148047 - ||  || 21 settembre 1998 || Elst, E. W.
|-
| 148048 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 148049 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 148050 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 148051 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 148052 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 148053 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 148054 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 148055 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 148056 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 148057 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 148058 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 148059 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 148060 - ||  || 13 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 148061 - ||  || 15 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 148062 - ||  || 22 ottobre 1998 || ODAS
|-
| 148063 - ||  || 28 ottobre 1998 || Korlević, K.
|-
| 148064 - ||  || 19 ottobre 1998 || LONEOS
|-
| 148065 - ||  || 18 ottobre 1998 || Elst, E. W.
|-
| 148066 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 148067 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 148068 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 148069 - ||  || 15 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 148070 - ||  || 11 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 148071 - ||  || 11 novembre 1998 || LONEOS
|-
| 148072 - ||  || 21 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 148073 - ||  || 23 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 148074 - ||  || 19 novembre 1998 || LONEOS
|-
| 148075 - ||  || 21 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 148076 - ||  || 7 dicembre 1998 || ODAS
|-
| 148077 - ||  || 8 dicembre 1998 || ODAS
|-
| 148078 - ||  || 15 dicembre 1998 || ODAS
|-
| 148079 - ||  || 8 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 148080 - ||  || 11 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 148081 Sunjiadong ||  || 11 gennaio 1999 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 148082 - ||  || 26 gennaio 1999 || Korlević, K.
|-
| 148083 - ||  || 12 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 148084 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 148085 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 148086 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 148087 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 148088 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 148089 - ||  || 12 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 148090 - ||  || 11 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 148091 - ||  || 13 febbraio 1999 || Spacewatch
|-
| 148092 - ||  || 19 marzo 1999 || Spacewatch
|-
| 148093 - ||  || 19 marzo 1999 || LINEAR
|-
| 148094 - ||  || 15 aprile 1999 || Wise
|-
| 148095 - ||  || 8 maggio 1999 || CSS
|-
| 148096 - ||  || 12 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 148097 - ||  || 15 maggio 1999 || CSS
|-
| 148098 - || 1999 KR || 16 maggio 1999 || CSS
|-
| 148099 - ||  || 8 giugno 1999 || Spacewatch
|-
| 148100 - ||  || 13 luglio 1999 || LINEAR
|}

148101-148200 

|-
| 148101 - ||  || 8 settembre 1999 || Comba, P. G.
|-
| 148102 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 148103 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 148104 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 148105 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 148106 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 148107 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 148108 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 148109 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 148110 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 148111 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 148112 - ||  || 8 settembre 1999 || Trujillo, C. A., Jewitt, D. C., Luu, J. X.
|-
| 148113 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 148114 - ||  || 30 settembre 1999 || LONEOS
|-
| 148115 - ||  || 2 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 148116 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 148117 - ||  || 6 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 148118 - ||  || 8 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 148119 - ||  || 12 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 148120 - ||  || 14 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 148121 - ||  || 2 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 148122 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 148123 - ||  || 9 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 148124 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 148125 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 148126 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 148127 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 148128 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 148129 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 148130 - ||  || 13 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 148131 - ||  || 9 ottobre 1999 || CSS
|-
| 148132 - ||  || 9 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 148133 - ||  || 9 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 148134 - ||  || 3 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 148135 - ||  || 3 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 148136 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 148137 - ||  || 7 ottobre 1999 || CSS
|-
| 148138 - ||  || 8 ottobre 1999 || CSS
|-
| 148139 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 148140 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 148141 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 148142 - ||  || 10 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 148143 - ||  || 10 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 148144 - ||  || 12 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 148145 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 148146 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 148147 - ||  || 6 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 148148 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 148149 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 148150 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 148151 - ||  || 5 dicembre 1999 || CSS
|-
| 148152 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 148153 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 148154 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 148155 - ||  || 8 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 148156 - ||  || 8 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 148157 - ||  || 13 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 148158 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 148159 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 148160 - ||  || 8 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 148161 - ||  || 10 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 148162 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 148163 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 148164 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 148165 - ||  || 14 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 148166 - ||  || 7 dicembre 1999 || CSS
|-
| 148167 - ||  || 9 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 148168 - ||  || 9 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 148169 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 148170 - ||  || 17 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 148171 - ||  || 17 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 148172 - ||  || 31 dicembre 1999 || LONEOS
|-
| 148173 - || 2000 AT || 2 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 148174 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 148175 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 148176 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 148177 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 148178 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 148179 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 148180 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 148181 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 148182 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 148183 - ||  || 4 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 148184 - ||  || 5 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 148185 - ||  || 9 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 148186 - || 2000 BG || 16 gennaio 2000 || Hug, G., Bell, G.
|-
| 148187 - ||  || 30 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 148188 - ||  || 26 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 148189 - ||  || 30 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 148190 - ||  || 29 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 148191 - ||  || 29 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 148192 - ||  || 30 gennaio 2000 || CSS
|-
| 148193 - ||  || 28 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 148194 - ||  || 28 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 148195 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 148196 - ||  || 3 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 148197 - ||  || 3 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 148198 - ||  || 3 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 148199 - ||  || 4 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 148200 - ||  || 1 febbraio 2000 || Spacewatch
|}

148201-148300 

|-
| 148201 - ||  || 8 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 148202 - ||  || 6 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 148203 - ||  || 4 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 148204 - ||  || 6 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 148205 - ||  || 8 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 148206 - ||  || 13 febbraio 2000 || Tesi, L., Tombelli, M.
|-
| 148207 - ||  || 10 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 148208 - ||  || 12 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 148209 - ||  || 6 febbraio 2000 || Buie, M. W.
|-
| 148210 - ||  || 6 febbraio 2000 || CSS
|-
| 148211 - ||  || 3 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 148212 - ||  || 6 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 148213 - ||  || 27 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 148214 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 148215 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 148216 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 148217 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 148218 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 148219 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 148220 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 148221 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 148222 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 148223 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 148224 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 148225 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 148226 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 148227 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 148228 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 148229 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 148230 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 148231 - ||  || 28 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 148232 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 148233 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 148234 - ||  || 2 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 148235 - ||  || 2 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 148236 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 148237 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 148238 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 148239 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 148240 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 148241 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 148242 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 148243 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 148244 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 148245 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 148246 - ||  || 8 marzo 2000 || NEAT
|-
| 148247 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 148248 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 148249 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 148250 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 148251 - ||  || 3 marzo 2000 || CSS
|-
| 148252 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 148253 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 148254 - ||  || 1 marzo 2000 || CSS
|-
| 148255 - ||  || 5 marzo 2000 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 148256 - ||  || 28 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 148257 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 148258 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 148259 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 148260 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 148261 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 148262 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 148263 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 148264 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 148265 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 148266 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 148267 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 148268 - ||  || 26 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 148269 - ||  || 25 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 148270 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 148271 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 148272 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 148273 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 148274 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 148275 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 148276 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 148277 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 148278 - ||  || 3 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 148279 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 148280 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 148281 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 148282 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 148283 - ||  || 8 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 148284 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 148285 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 148286 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 148287 - ||  || 5 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 148288 - ||  || 5 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 148289 - ||  || 5 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 148290 - ||  || 25 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 148291 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 148292 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 148293 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 148294 - ||  || 25 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 148295 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 148296 - ||  || 27 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 148297 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 148298 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 148299 - ||  || 28 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 148300 - ||  || 25 aprile 2000 || Spacewatch
|}

148301-148400 

|-
| 148301 - ||  || 3 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 148302 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 148303 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 148304 - ||  || 31 maggio 2000 || Comba, P. G.
|-
| 148305 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 148306 - ||  || 29 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 148307 - ||  || 4 giugno 2000 || NEAT
|-
| 148308 - ||  || 1 giugno 2000 || NEAT
|-
| 148309 - ||  || 3 luglio 2000 || Spacewatch
|-
| 148310 - ||  || 3 luglio 2000 || Spacewatch
|-
| 148311 - ||  || 7 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 148312 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 148313 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 148314 - ||  || 24 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 148315 - ||  || 4 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 148316 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 148317 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 148318 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 148319 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 148320 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 148321 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 148322 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 148323 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 148324 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 148325 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 148326 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 148327 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 148328 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 148329 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 148330 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 148331 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 148332 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 148333 - ||  || 30 agosto 2000 || Korlević, K.
|-
| 148334 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 148335 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 148336 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 148337 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 148338 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 148339 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 148340 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 148341 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 148342 - ||  || 27 agosto 2000 || Buie, M. W.
|-
| 148343 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 148344 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 148345 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 148346 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 148347 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 148348 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 148349 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 148350 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 148351 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 148352 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 148353 - ||  || 5 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 148354 - ||  || 5 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 148355 - ||  || 5 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 148356 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 148357 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 148358 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 148359 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 148360 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 148361 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 148362 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 148363 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 148364 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 148365 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 148366 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 148367 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 148368 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 148369 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 148370 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 148371 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 148372 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 148373 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 148374 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 148375 - ||  || 20 settembre 2000 || NEAT
|-
| 148376 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 148377 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 148378 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 148379 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 148380 - ||  || 30 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 148381 - ||  || 30 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 148382 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 148383 - ||  || 26 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 148384 Dalcanton ||  || 26 settembre 2000 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 148385 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 148386 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 148387 - ||  || 4 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 148388 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 148389 - ||  || 6 ottobre 2000 || LONEOS
|-
| 148390 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 148391 - ||  || 2 ottobre 2000 || LONEOS
|-
| 148392 - ||  || 5 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 148393 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 148394 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 148395 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 148396 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 148397 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 148398 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 148399 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 148400 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|}

148401-148500 

|-
| 148401 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 148402 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 148403 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 148404 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 148405 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 148406 - ||  || 3 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 148407 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 148408 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 148409 - ||  || 25 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 148410 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 148411 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 148412 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 148413 - ||  || 26 novembre 2000 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 148414 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 148415 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 148416 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 148417 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 148418 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 148419 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 148420 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 148421 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 148422 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 148423 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 148424 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 148425 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 148426 - ||  || 30 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 148427 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 148428 - ||  || 20 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 148429 - ||  || 23 novembre 2000 || NEAT
|-
| 148430 - ||  || 25 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 148431 - ||  || 24 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 148432 - ||  || 27 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 148433 - || 2000 XW || 1 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 148434 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 148435 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 148436 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 148437 - ||  || 4 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 148438 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 148439 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 148440 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 148441 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 148442 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 148443 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 148444 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 148445 - ||  || 6 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 148446 - ||  || 3 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 148447 - || 2000 YH || 16 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 148448 - ||  || 17 dicembre 2000 || Sposetti, S.
|-
| 148449 - ||  || 19 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 148450 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 148451 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 148452 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 148453 - ||  || 22 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 148454 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 148455 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 148456 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 148457 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 148458 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 148459 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 148460 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 148461 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 148462 - ||  || 23 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 148463 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 148464 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 148465 - ||  || 2 gennaio 2001 || LONEOS
|-
| 148466 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 148467 - ||  || 31 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 148468 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 148469 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 148470 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 148471 - ||  || 16 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 148472 - ||  || 27 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 148473 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 148474 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 148475 - ||  || 15 marzo 2001 || Casady, L., Cruz, A.
|-
| 148476 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 148477 - ||  || 16 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 148478 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 148479 - ||  || 27 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 148480 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 148481 - ||  || 29 marzo 2001 || NEAT
|-
| 148482 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 148483 - ||  || 24 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 148484 - ||  || 24 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 148485 - || 2001 JW || 12 maggio 2001 || Hug, G.
|-
| 148486 - ||  || 15 maggio 2001 || NEAT
|-
| 148487 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 148488 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 148489 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 148490 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 148491 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 148492 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 148493 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 148494 - ||  || 24 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 148495 - ||  || 14 giugno 2001 || NEAT
|-
| 148496 - ||  || 15 giugno 2001 || NEAT
|-
| 148497 - ||  || 20 giugno 2001 || NEAT
|-
| 148498 - ||  || 21 giugno 2001 || NEAT
|-
| 148499 - ||  || 28 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 148500 - ||  || 25 giugno 2001 || NEAT
|}

148501-148600 

|-
| 148501 - ||  || 22 giugno 2001 || NEAT
|-
| 148502 - ||  || 26 giugno 2001 || NEAT
|-
| 148503 - || 2001 NQ || 10 luglio 2001 || NEAT
|-
| 148504 - ||  || 10 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 148505 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 148506 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 148507 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 148508 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 148509 - ||  || 20 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 148510 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 148511 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 148512 - ||  || 19 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 148513 - ||  || 22 luglio 2001 || McNaught, R. H.
|-
| 148514 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 148515 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 148516 - ||  || 8 agosto 2001 || NEAT
|-
| 148517 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 148518 - ||  || 13 agosto 2001 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 148519 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 148520 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 148521 - ||  || 12 agosto 2001 || NEAT
|-
| 148522 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 148523 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 148524 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 148525 - || 2001 QG || 16 agosto 2001 || Boattini, A., Tombelli, M.
|-
| 148526 - || 2001 QV || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 148527 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 148528 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 148529 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 148530 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 148531 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 148532 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 148533 - ||  || 17 agosto 2001 || NEAT
|-
| 148534 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 148535 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 148536 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 148537 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 148538 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 148539 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 148540 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 148541 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 148542 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 148543 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 148544 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 148545 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 148546 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 148547 - ||  || 21 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 148548 - ||  || 23 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 148549 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 148550 - ||  || 26 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 148551 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 148552 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 148553 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 148554 - ||  || 31 agosto 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 148555 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 148556 - ||  || 26 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 148557 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 148558 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 148559 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 148560 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 148561 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 148562 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 148563 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 148564 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 148565 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 148566 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 148567 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 148568 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 148569 - ||  || 25 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 148570 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 148571 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 148572 - ||  || 26 agosto 2001 || NEAT
|-
| 148573 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 148574 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 148575 - ||  || 19 agosto 2001 || Eskridge
|-
| 148576 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 148577 - ||  || 18 agosto 2001 || NEAT
|-
| 148578 - ||  || 17 agosto 2001 || NEAT
|-
| 148579 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 148580 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 148581 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 148582 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 148583 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 148584 - ||  || 27 agosto 2001 || NEAT
|-
| 148585 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148586 - ||  || 9 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 148587 - ||  || 10 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 148588 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148589 - ||  || 10 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 148590 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148591 - ||  || 10 settembre 2001 || Sheridan, E. E.
|-
| 148592 - ||  || 11 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 148593 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148594 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148595 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148596 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148597 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148598 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148599 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148600 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|}

148601-148700 

|-
| 148601 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148602 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148603 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148604 Shobbrook ||  || 11 settembre 2001 || Wolfe, C.
|-
| 148605 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 148606 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148607 - ||  || 13 settembre 2001 || NEAT
|-
| 148608 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 148609 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 148610 - ||  || 12 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 148611 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148612 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148613 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148614 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148615 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148616 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148617 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148618 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148619 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148620 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148621 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148622 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148623 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148624 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148625 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148626 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148627 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148628 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 148629 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 148630 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148631 - ||  || 17 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 148632 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148633 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148634 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148635 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148636 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148637 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148638 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148639 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148640 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148641 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148642 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148643 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148644 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148645 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148646 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148647 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 148648 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148649 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148650 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148651 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148652 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148653 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148654 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148655 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148656 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148657 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148658 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148659 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148660 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148661 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148662 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148663 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148664 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148665 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148666 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148667 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148668 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148669 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148670 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148671 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148672 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148673 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148674 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148675 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148676 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148677 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148678 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148679 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148680 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148681 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148682 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148683 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148684 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148685 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148686 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148687 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148688 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148689 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148690 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148691 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148692 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148693 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148694 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148695 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148696 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148697 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148698 - ||  || 24 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148699 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148700 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|}

148701-148800 

|-
| 148701 - ||  || 29 settembre 2001 || NEAT
|-
| 148702 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148703 - ||  || 23 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148704 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 148705 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 148706 - ||  || 29 settembre 2001 || NEAT
|-
| 148707 Dodelson ||  || 19 settembre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 148708 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 148709 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148710 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148711 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148712 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148713 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148714 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148715 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148716 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148717 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148718 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148719 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148720 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148721 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148722 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148723 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148724 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148725 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148726 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148727 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148728 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148729 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148730 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148731 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148732 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148733 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148734 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148735 - ||  || 15 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 148736 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148737 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148738 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148739 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148740 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148741 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148742 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148743 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 148744 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 148745 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 148746 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 148747 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 148748 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 148749 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 148750 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 148751 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148752 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148753 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148754 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148755 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148756 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148757 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 148758 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 148759 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148760 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 148761 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 148762 - ||  || 14 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 148763 - ||  || 14 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 148764 - ||  || 15 ottobre 2001 || Needville
|-
| 148765 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148766 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148767 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 148768 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 148769 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 148770 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 148771 - || 2001 UN || 16 ottobre 2001 || Cecce, A. J.
|-
| 148772 - ||  || 20 ottobre 2001 || Ball, L.
|-
| 148773 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148774 - ||  || 17 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 148775 - ||  || 17 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 148776 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148777 - ||  || 16 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 148778 - ||  || 24 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 148779 - ||  || 16 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 148780 Altjira ||  || 20 ottobre 2001 || Deep Ecliptic Survey
|-
| 148781 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 148782 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148783 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148784 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148785 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148786 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148787 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148788 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148789 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148790 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148791 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148792 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148793 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148794 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148795 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148796 - ||  || 19 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148797 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148798 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148799 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148800 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|}

148801-148900 

|-
| 148801 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 148802 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148803 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148804 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148805 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148806 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148807 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148808 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148809 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148810 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148811 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148812 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148813 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148814 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148815 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148816 - ||  || 22 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 148817 - ||  || 22 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 148818 - ||  || 22 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 148819 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148820 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148821 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148822 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148823 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148824 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148825 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148826 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148827 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148828 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148829 - ||  || 19 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148830 - ||  || 19 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148831 - ||  || 19 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148832 - ||  || 21 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 148833 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148834 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148835 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148836 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 148837 - ||  || 21 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 148838 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 148839 - ||  || 26 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 148840 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148841 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148842 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148843 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148844 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148845 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148846 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148847 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148848 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148849 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148850 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148851 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148852 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148853 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148854 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148855 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148856 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148857 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148858 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148859 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148860 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148861 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148862 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148863 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148864 - ||  || 12 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 148865 - ||  || 15 novembre 2001 || Pravec, P., Kušnirák, P.
|-
| 148866 - ||  || 15 novembre 2001 || NEAT
|-
| 148867 - ||  || 15 novembre 2001 || NEAT
|-
| 148868 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148869 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148870 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148871 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148872 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148873 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148874 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148875 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148876 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148877 - ||  || 10 novembre 2001 || NEAT
|-
| 148878 - ||  || 11 novembre 2001 || NEAT
|-
| 148879 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148880 - ||  || 17 novembre 2001 || NEAT
|-
| 148881 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148882 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148883 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148884 - ||  || 20 novembre 2001 || Pravec, P., Kušnirák, P.
|-
| 148885 - ||  || 24 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148886 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148887 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148888 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148889 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148890 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148891 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148892 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148893 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148894 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148895 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148896 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148897 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148898 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148899 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148900 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|}

148901-149000 

|-
| 148901 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148902 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148903 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148904 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148905 - ||  || 21 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148906 - ||  || 21 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148907 - ||  || 21 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 148908 - ||  || 9 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 148909 - ||  || 8 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148910 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148911 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148912 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148913 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148914 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148915 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148916 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148917 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148918 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148919 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148920 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148921 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148922 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148923 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148924 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148925 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148926 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148927 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148928 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148929 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148930 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148931 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148932 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148933 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148934 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148935 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148936 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148937 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148938 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148939 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148940 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148941 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148942 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148943 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148944 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148945 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148946 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148947 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148948 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148949 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148950 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148951 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148952 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148953 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148954 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148955 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148956 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148957 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148958 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148959 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148960 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148961 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148962 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148963 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148964 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148965 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148966 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148967 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148968 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148969 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148970 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148971 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148972 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148973 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148974 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148975 - ||  || 9 dicembre 2001 || Jewitt, D. C., Sheppard, S. S., Kleyna, J.
|-
| 148976 - ||  || 14 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 148977 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148978 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148979 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148980 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148981 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148982 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148983 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148984 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148985 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148986 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148987 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148988 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148989 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148990 - ||  || 17 dicembre 2001 || Deep Lens Survey
|-
| 148991 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148992 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148993 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148994 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148995 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148996 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148997 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148998 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 148999 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 149000 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0148001